Les élections générales maltaises de 2008 () permettent d'élire les soixante-cinq députés de la vingt-troisième législature de la Chambre des représentants, pour un mandat de .

Contexte

Système électoral

Principales forces politiques

Candidats

Résultats

Candidats élus

Analyse

Conséquences

Références

Annexes

Articles connexes 
 Élections générales à Malte

2008
Malte
Politique en mars 2008